Phoebe  – variante del nome proprio di persona italiano femminile Febe
Phoebe  – computer mai prodotto della Acorn
Phoebe  – genere di piante appartenenti alla famiglia delle Lauraceae
HMS Phoebe (43)  – nave da guerra della marina militare britannica

Pagine correlate
Febe

Altri progetti